Le nom McCook peut désigner :
Alexander McDowell McCook (1831-1903), major-général de l'Union.
Tommy McCook (1927-1998), musicien né à La Havane, Cuba.
Henry Christopher McCook (1837-1911), naturaliste américain, né à Lisbon dans l'Ohio.
Le Comté de McCook, comté du Dakota du Sud (États-Unis).
 McCook, village du comté de Cook, dans l'Illinois (États-Unis).
 McCook, ville et siège du comté de Red Willow, dans le Nebraska (États-Unis).

Homonymie de patronyme